Грам може да се отнася за:
 Грам, единица за маса
 Хора
 Зеноб Грам (1826-1901), белгийски инженер
 Лу Грам (р. 1950), американски певец
 Ханс Кристиан Йоахим Грам (1853-1938), датски биолог; от неговото име и делението на Грам-отрицателни и Грам-положителни бактерии.
 Грам (митология), легендарен меч от скандинавската митология
 Грам (средна земя), измислен герой